Кирицэ:
 Кирицэ, Даниэл (род. 1974) — румынский футболист.
 Кирицэ, Юлиан (род. 1967) — румынский футболист.